Fort Reno ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Fort Reno (El Reno, Oklahoma), NRHP-ID 70000529
 Fort Reno (Sussex, Wyoming), NRHP-ID 70000672